Sadowski (vrouwelijk: Sadowska, meervoud: Sadowscy) is een achternaam die veel in Polen en Wit-Rusland voorkomt, maar ook in Nederland en België. De naam betekent letterlijk "uit de boomgaard".

Personen 
 Beata Sadowska - Poolse televisiejournaliste en presentatrice
 Ed Sadowski - Amerikaans NBA basketballer
 Jonathan Sadowski - Amerikaans acteur
 Maria Sadowska - Pools componiste en zangeres
 Matt Sadowski - Canadees acteur
 Sergey Sadowski - Sovjet luitenant-kolonel, Russische dichter

Sadowski